

Борково-Велике — село в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Борково-Велике — село в гміні Радово-Мале Лобезького повіту Західнопоморського воєводства